Ação Popular Socialista — tendência interna do PSOL
 Advanced planning and scheduling
 Associação Portuguesa de Surdos

Computação e tecnologia 
 Advanced Photo System — fotografia
 Assembly Programming System
 CMOS (ou active-pixel sensor) - Sensor de pixel ativo ou sensor CMOS
 Asynchronous Protocol Specification (ou X.445) — padrão de telecomunicações
 Atmospheric Plasma Spray (pulverização de plasma atmosférico) — técnica de metalização
 Application Suport (suporte à aplicação) — subcamada da especificação do protocolo de comunicação ZigBee

Desambiguações de siglas